Generador puede referirse a:

Generador eléctrico, todo dispositivo capaz de mantener una diferencia de potencia eléctrica entre dos de sus puntos.
Generador de Van de Graaff, máquina electrostática.
Un conjunto generador de un grupo.
Desambiguación en Generador (matemáticas).